Lo Chasteu (en francès Château-l'Évêque) és un municipi francès, situat al departament de la Dordonya i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanement 
  Argonay

Referències 

Municipis de la Dordonya